Rémy Martin - rugbista a 15 francese
 Remy Ma - rapper statunitense in passato nota come Remy Marti
 Rémy Martin (azienda) - azienda produttrice di cognac